Пенроуз () — поширене англійське прізвище.

Відомі носії 

 Валентина Пенроуз (1898—1978) — французька письменниця і художниця-сюрреалістка. Дружина Роланда Пенроуза.
 Джеймс Дойл Пенроуз (1862—1932) — ірландський художник.
 Джонатан Пенроуз (1933—2021) — британський шахіст. Брат Роджера Пенроуза.
 Сер Роджер Пенроуз (нар. 1931) — британський математик. Брат Джонатана Пенроуза.
 Сер Роланд Алджернон Пенроуз (1900—1984) — британський художник, письменник та історик мистецтв. Чоловік Валентини Пенроуз.
 Тріша Пенроуз (Патриція) (нар. 1970) — британська акторка, співачка і телеведуча.

Топоніми 
 Пенроуз (Колорадо)
 Пенроуз — район в окрузі Арлінгтон в північній частині штату Вірджинія, США.

Див. також 

 
 Діаграма Пенроуза
 Мозаїка Пенроуза
 Сходи Пенроуза
 Трикутник Пенроуза
 Медаль Пенроуза
 Псевдоінверсія Мура — Пенроуза

Англійські прізвища